Franciaország
Saint-Roch, település Indre-et-Loire megyében

 Kanada
Saint-Roch, Québec tartomány fővárosának, Québecnek egyik körzete